Асгер Йорн (), наст. имя Асгер Олуф Йёргенсен (, псевдоним Jorn взял в 1946 году; 3 марта 1914 года, Вейрум, Ютландия — 1 мая 1973, Орхус, Дания) — датский художник и теоретик абстрактного экспрессионизма.

Жизнь и творчество 
Асгер Йорн родился в семье учителей и воспитывался в строгом протестантском духе, что впоследствии наложило отпечаток на всё его творчество, в котором выразился протест против любых форм тирании. В возрасте 15 лет у него впервые диагностировали туберкулёз, однако вскоре он вылечился и поступил в колледж в Силькеборге, где готовили учителей. В колледже он вступает в Датскую коммунистическую партию, подпадает под влияние синдикалистов и одновременно решает стать художником.

Ранние пейзажи и портреты Асгера Йорна указывают на влияние скандинавского экспрессионизма, в первую очередь творчества Эмиля Нольде и Эдварда Мунка. По окончании колледжа в 1935 году вдохновлённый абстрактной живописью Кандинского Асгер Йорн едет в Париж, чтобы учиться именно у него. Однако это оказывается невозможным, и Йорн поступает в Современную академию (Académie Contemporaine) Фернана Леже.

Совместно с Фернаном Леже А. Йорн создаёт декорации для «Дворца Современности» (Palais des Temps Modernes) на Всемирной выставке 1937 года. В этот период он включает в свои полотна фантастические миры, навеянные работами Пауля Клее и Макса Эрнста, сближается с сюрреализмом, чью технику автоматизма он частично перенял.

В годы Второй мировой войны Асгер Йорн участвует в организованном коммунистами в Дании Движении Сопротивления. В 1948 году Йорн организует в Париже, совместно с Карелом Аппелем, Константом и Корнелем художественную группу COBRA — COpenhague, BRuxelles, Amsterdam, — прокламирующую авангардистский, неоэкспрессионистский стиль в живописи. В вышедшей из печати в 1951—1952 годах сочинении «Спасение и случай» художник теоретически обосновывает такую манеру рисунка. Начиная с 50-х годов XX века на картинах Йорна всё чаще выступают демонические существа, тёмные силы, маски и фетиши. Одновременно мастер работает над серией гравюр, законченных в 1961 году.

В 1964 году получил награду Музея Гугенхайма за абстрактную картину, но отказался от неё без объяснения причин. Самую большую коллекцию произведений Асгера Йорна, включая его главную работу «Сталинград», можно увидеть в Музее Йорна в датском городе Силькеборг. Полотно художника «Сталинград», изображающее ужасы войны, считается одним из художественных шедевров Дании. Картина включена в Датский культурный канон 2006 года.

Помимо монументальных произведений настенной живописи и художественной керамики, в 70-е годы А. Йорн занимается также резьбой по дереву и созданием коллажей.

Является автором нескольких книг по эстетике, философии, политики и истории. Был одним из первых переводчиков творчества Кафки на датский.

Йорна считают автором идеи трёхстороннего футбола. Он стремился развить и обогатить теорию ситуационизма, поэтому трёхсторонний футбол родился во многом как теоретический проект.

Примечания

Литература 
 
 Asger Jorn: Naturens Orden [The Natural Order]. — København, 1962
 Asger Jorn: Værdi og Økonomi [Value and Economy]. — København, 1962
 Asger Jorn: Held og Hasard [Luck and Chance]. — København, 1963
 Asger Jorn: Ting og Polis [Thing and Polis]. — København, 1964
 Asger Jorn: Alfa og Omega [Alpha and Omega]. — København, 1963-64
 Graham Birtwistle: ’’Asger Jorn’s comprehensive theory of art between Helhesten and Cobra 1946—1949’’. — Utrecht, 1986.
 Troels Andersen, Brian Rasmussen and Roald Pay: ‘’Jorn in Havanna’’. — Copenhagen, 2005.  
 Jens Staubrand: Asger Jorn — On the author Ager Jorn and his five books from the Scandinavian Institute of Comparative Vandalism and Index to Asger Jorn’s five books from the Scandinavian Institute of Comparative Vandalism. — Copenhagen, 2009. — ISBN 978-87-92259-89-9.  
 Jens Staubrand: Asger Jorn-aforismer, og andre korte tekststykker". — Valby, 1995. — ISBN 87-21-00175-8 / 9788721001759
 Niels Viggo Bentzon and Jens Staubrand (chamber music work): ‘Det Banale’[The Banal], for mezzosopran og cello, Frederiksberg 1995. At The Royal Library. — Copenhagen, Denmark.
 «Die Welt der Malerei», Gutersloh-Amstelveen, 1997.
 Алексей Мокроусов. Кругом одни попутчики. // Иностранная литература. 1997. № 8.

Ссылки 
 Асгер Йорн «Ги Дебор и проблема проклятия» (pdf)
 Асгер Йорн «Патафизика, формирующаяся религия» (pdf)
 Асгер Йорн «Ситуационисты и автоматизация»
 Работы в музеях мира
 Графика on line
 Museum Jorn, Silkeborg

Художники Дании
Скульпторы Дании
Акварелисты Дании
Художники-абстракционисты
Революционеры Дании
Коммунисты Дании
Синдикалисты
Движение Сопротивления в Дании
Художники, известные под псевдонимами